VIII зимния Паралимпиада проходила в Солт-Лейк-Сити, США с 7 по 16 марта 2002 года. В общей сложности 415 спортсменов (87 женщин и 328 мужчин) из 36 стран приняли участие в 92 мероприятиях в четырёх дисциплинах. 84 спортсмена 22 стран-участницы выиграли хотя бы одну медаль и в случае 17 стран-участниц — золотую.

Особенности и рекорды 
 Паралимпийцы Германии завоевали больше всех золотых медалей — 17.
 Спортсмены из США завоевали набибольшее количество медалей — 43 (10 холотых, 22 серебряных и 11 бронзовых медалей).
 Наибольшее число золотых (5) и медалей вообще (5) завоевала норвежка .

Неофициальный медальный зачёт  
Таблица неофициального медального зачёта основывается на данных Международного паралимпийского комитета (МПК) и отсортирована по количеству медалей высшего достоинства («золото») выигранных участниками национальных паралимпийских комитетов (НПК). Далее следует количество выигранных медалей среднего («серебро») и низшего («бронза») достоинств. Если НПКи имеют в общем итоге одинаковое количество выигранных медалей, то страны сортируются в алфавитном порядке русского языка.

Легенда

На зимних Паралимпийских играх 2002 года 14 из 36 участвующих Национальных паралимпийских комитетов не выиграли ни одной медали. Эти страны:

По дисциплинам 
  Биатлон
В 6 мероприятиях принимали участие 104 спортсмена (26 женщин и 78 мужчин) из 17 стран.

  Горнолыжный спорт
В 53 мероприятиях принимали участие 193 спортсмена (49 женщин и 114 мужчин) из 30 стран.

  Лыжные гонки
В 32 мероприятиях принимали участие 134 спортсмена (38 женщин и 96 мужчин) из 21 страны.

  Хоккей на санях
В мероприятии принимали участие 88 спортсменов (все мужчины) из 6 стран.

См. также 
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2002
 VIII зимние Паралимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Паралимпиады в Ванкувере.
 

Паралимпийские игры 2002